Сен-Роман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Сен-Роман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром

Див. також 
 Сан-Роман